AEGON Championships 2017 года — 115-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2017 году турнир прошёл с 19 по 25 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
В одиночном турнире приняло участие четыре теннисиста из топ-10. Первым номером посева стал чемпион двух последних лет и первая ракетка мира Энди Маррей. На этот раз британец проиграл уже на старте лаки-лузеру Джордану Томпсону. Второй номер посева Стэн Вавринка (№ 3 в мире) и третий номер посева и прошлогодний финалист Милош Раонич (№ 6 в мире) также проиграли уже в первом раунде. № 4 посева Марин Чилич смог доиграть до финала, однако титул достался несеянному теннисисту. Его выиграл Фелисиано Лопес, ставшим третьим представителем Испании, кому удалось выиграть местный одиночный турнир за всю его историю. В основных соревнованиях принял участие один представитель России — Даниил Медведев, который доиграл до четвертьфинала, где проиграл Григору Димитрову.

В парном турнире прошлогодние чемпионы Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер имели второй номер посева, однако в первом раунде снялись с турнира по ходу матча с квалификантами Маркусом Даниэллем и Марсело Демолинером. Титул достался паре Джейми Маррей и Бруно Соарес (№ 3 посева), которые в финале победили дуэт из Франции Жюльен Беннето и Эдуар Роже-Васслен. Для Соареса эта вторая победа на местном турнире (до этого он выиграл титул в 2014 году в альянсе с Александром Пейей).

Соревнования

Одиночный турнир 
  Фелисиано Лопес обыграл  Марина Чилича со счётом 4-6, 7-6(2), 7-6(8).
 Лопес выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чилич сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 29-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
 Джейми Маррей и  Бруно Соарес обыграли  Жюльена Беннето и  Эдуара Роже-Васслена со счётом 6-2, 6-3.
 Маррей выиграл 3-й парный титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выиграл 3-й парный титул в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 AEGON Championships
 Мировой тур ATP 2017 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2017 года
2017
2017 год в Лондоне